Pearson kan syfta på:

 Pearson – engelskt efternamn samt personer med namnet
 Pearson (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Australien 

 Pearson Isles, ö, South Australia, Elliston,

Mexiko 

 Pearson, Mexiko, ort, Oaxaca, Santo Domingo Tehuantepec,

Storbritannien 

 Loch a' Phearsain, sjö, Skottland, Argyll and Bute,

USA 

 Pearson, Georgia, countyhuvudort, Atkinson County,

Se även
 Mount Pearson – flera berg

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar